Hrvatska nogometna liga - skupina Sjever je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga) u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak lige je bio Metalac iz Siska.

Ljestvica 

 Borovo danas dio Vukovara 
 Premium (Bosanski Brod) - klub iz Bosne i Hercegovine
 ispali iz lige: 
 Ilovac Karlovac
 novi članovi lige:
 Fruškogorac Ilok
 Trnje Trnovac 
 Graničar Županja
 Sloboda (Posused - Zadreb)

Rezultatska križaljka

Za prvaka Hrvatske 
Ujedno i kvalifikacije za Drugu saveznu ligu Zapad. Igrano između pobjednika skupina Hrvatske nogometne lige.

Poredak:
 Metalac Sisak
 Šibenik

Metalac postao prvak Hrvatske i ostvario plasman u Drugu saveznu ligu Zapad.

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1975./76.
 Slavonska zona - Podravska skupina 1975./76. 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1975./76. 
 Zagrebačka zona - Sjever 1975./76.

Izvori 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147. 
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 234.
 sportnet.hr, forum Hrvatska republička liga 1945-91 , pristupljeno 5. kolovoza 2016. 
  

1975-76 sjever
1975-76 Hrvatska